Typ 40 (auch Type 40) steht für:
 Bristol F.2 Typ 40, ein zweisitziges Doppeldecker-Jagdflugzeug
 Bugatti Type 40, ein Automodell des Automobilherstellers Bugatti
 Typ 40 TARDIS, eine fiktive Raum-Zeit-Maschine aus der britischen Science-Fiction-Fernsehserie Doctor Who